Bieg na 500 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 rozegrano 15 lutego na torze L’anneau de vitesse. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Niemiec Uwe-Jens Mey.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992